Les mots crassus, crassa et crassum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin pouvant signifier « épais » ou « gras ».

Le mot crassa est aussi, dans plusieurs langues romanes dont l'italien et le portugais, le singulier féminin d'un adjectif de même sens.

Employé seul, Crassus désigne généralement Marcus Licinius Crassus.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots crassus, crassa et crassum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : crassus, crassa, crassum.

Anthroponyme

Surnom antique 
Crassus est un cognomen romain, notamment porté par :
 les Claudii Crassi, une branche de la gens des Claudii, dont :
 Appius Claudius Crassus (?-?), un homme politique, tribun militaire à pouvoir consulaire en −424,
 Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus, fils du précédent, un homme politique, tribun militaire à pouvoir consulaire en −403,
 Caius Claudius Crassus (370-337 ), un patricien et homme politique ;
 les , une branche de la gens des Licinii, dont :
 Lucius Licinius Crassus (v. 140-91 ), un jurisconsulte et remarquable orateur, consul en −95,
 Marcus Licinius Crassus ou simplement Crassus (115-53 ), un général et homme politique qui joua un rôle essentiel dans le passage de la République à l'Empire, consul en −70 et −55 et premier triumvir,
 Marcus Licinius Crassus (v. 60-ap. 27 ), petit-fils de Crassus, un sénateur et général de la fin de la République et du règne d'Auguste, consul en −30,
 Marcus Licinius Crassus Frugi, un sénateur, consul en −14,
 Marcus Licinius Crassus Frugi (v. 3 -47 ), fils du précédent, un sénateur,
 Publius Licinius Crassus (?-?), un homme politique, préteur en −176 et consul en −171,
 Publius Licinius Crassus (?-?), père de Crassus, un homme politique, consul en −97,
 Publius Licinius Crassus Dives (v. 235-183 ), un homme politique, pontifex maximus de −212 jusqu'à sa mort, censeur en −210 et consul en −205,
 Publius Licinius Crassus Dives ou simplement Publius Crassus (v. 82-53 ), second fils de Crassus, consul en −97 et censeur en −89, légat de César pendant la guerre des Gaules,
 Publius Licinius Crassus Dives Mucianus (?-130 ), un homme politique, pontifex maximus en −132 et consul en −131 ;
 les , une branche de la gens des Papirii, dont :
 Lucius Papirius Crassus, un homme politique, consul en −436 et −430,
 Manius Papirius Crassus, un homme politique, consul en −441,
 Marcus Papirius Crassus, un homme politique, dictateur en −332 ;
 certains membres des , une branche de la gens des Veturii, dont :
 Caius Veturius Crassus Cicurinus, un homme politique, tribun militaire à pouvoir consulaire en −377 et −369,
 Spurius Veturius Crassus Cicurinus, un homme politique, tribun militaire à pouvoir consulaire en −417 ;
 Manius Otacilius Crassus, un homme politique, consul en −263 et −246 ;
 Publius Canidius Crassus (?-30 ), un général et homme politique, consul suffect en −40 et lieutenant de Marc Antoine.

Surnom médiéval 
 Carolus Crassus est la latinisation du nom de Charles III le Gros (839-888), un prince et souverain carolingien.

Notes et références 

Épithète spécifique